El Huamúchil kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Huamúchil, Oaxaca, ort, Santiago Amoltepec, 
 El Huamúchil, Guerrero, ort, Malinaltepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar